Songlines (mythologie), een begrip uit de mythologie van de Australische aboriginals
 Songlines (tijdschrift), een Brits muziektijdschrift
 Songlines (Karan Casey), een album van de Ierse zangeres Karan Casey uit 1997
 Songlines (Derek Trucks), een album van The Derek Trucks Band uit 2006
 Songlines Recordings, een Canadees platenlabel
 Songlines (Alphaville), een film gebaseerd op het album The Breathtaking Blue van de band Alphaville
 Simone's Songlines, een radioprogramma
 The Songlines, boek van Bruce Chatwin